Oriental puede referirse a:

 Este, uno de los puntos cardinales.
 Hemisferio oriental, mitad de la esfera terrestre que se encuentra al este del meridiano de Greenwich.
 Cristiandad oriental, parte de la cristiandad que se desarrolló en las áreas de la cultura de lengua griega.

Lugares
 En Biogeografía, la Región Oriental se refiere a una de las grandes regiones faunísticas que incluye partes de Asia y Oceanía

Asia
Lo relacionado con Asia Oriental o del Este.
De forma más general, el Lejano Oriente o Extremo Oriente.

América
 Relativo o perteneciente a Uruguay:
 Banda Oriental o Provincia Oriental, antiguo territorio en lo que ahora es la República Oriental del Uruguay.
 Oriental (Carolina del Norte), localidad en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Oriental (Puebla): un municipio del estado mexicano de Puebla.
 La Oriental, localidad argentina del partido de Junín, provincia de Buenos Aires.

África
 Oriental (gobernación), en Egipto.
 Oriental, provincia de la República Democrática del Congo.
 Oriental (Omán), región de Omán.
 La Oriental (Marruecos) región de Marruecos.

Además
 Oriental (género literario), propio del Romanticismo.
 Club Oriental de Football, club de fútbol uruguayo de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones.
Oriental, la nacionalidad de los nacidos en Uruguay. En plural Orientales.  "Sean los orientales tan ilustrados como valientes" Gral. José Gervasio Artigas. 

Gentilicios